Duchowni prawosławni:
 Warłaam (Borisewicz)
 Warłaam (Czerniawski)
 Warłaam (Dienisow)
 Warłaam (Eristawi)
 Warłaam (Iljuszczenko)
 Warłaam (Jasiński)
 Warłaam (Konopliow)
 Warłaam (Novakshonoff)
 Warłaam (Nowgorodski)
 Warłaam (Pietrow-Ławrowski)
 Warłaam (Pikałow)
 Warłaam (Ponomariow)
 Warłaam (Riaszencew)
 Warłaam (Szyszacki)
 Warłaam (Wonatowicz)
 Warłaam (biskup turowski)